Believe () — третій студійний альбом канадського співака Джастіна Бібера, випущений 19 червня 2012 в США.

Треки 
22 лютого 2012 Бібер оголосив через свій Твіттер, що перший трек з його майбутнього третього альбому Believe буде випущений в березні 2012 року.
1 березня 2012 Бібер з'явився на «The Ellen DeGeneres Show» і повідомив, що першим треком стане пісня «Boyfriend», і він буде випущено 26 березня.
7 березня 2012 Бібер оголосив, що 11 травня, в День матері, він випустить ще один трек під назвою «Turn to You». Джастін заявив, що всі доходи від пісні підуть в допомогу матерям-одиначкам. Однак на альбомі даної пісні не буде.

Список композицій

Чарти і сертифікати

Чарти неділі

Сертифікати

Примітки 

Альбоми Джастіна Бібера
Альбоми, спродюсовані The Messengers
Альбоми, спродюсовані Максом Мартіном